Ilgaz ist der Name folgender geografischer Objekte in der Türkei:

 Ilgaz (Çankırı), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Çankırı
 Ilgaz Dağları, ein Gebirgszug des Westpontischen Gebirges

Ilgaz ist der Familienname folgender Personen:

 Afet Ilgaz (1937–2015), türkische Schriftstellerin
 Rıfat Ilgaz (1911–1993), türkischer Journalist und Autor
 Selim Ilgaz (* 1995), französisch-türkischer Fußballspieler